Бра́хми (, ) — одна из древнейших разновидностей индийского слогового письма; пишется слева направо.

Хотя брахми является предком практически всех аборигенных письменностей Южной и Юго-Восточной Азии (кроме основанных на китайских иероглифах или латинице), уже в Средние века эта письменность была забыта. Брахми дешифровано в конце XVIII века усилиями нескольких лингвистов, среди которых важнейшую роль сыграл английский учёный Джеймс Принсеп.

Самые ранние прочитанные памятники — эдикты императора Ашоки (III век до н. э.). Согласно БРЭ, брахми мог быть создан спе­ци­аль­но для эдик­тов Ашо­ки или ана­ло­гич­ных над­пи­сей.

Лингвистические данные 

На основе брахми сложились три ветви индийского письма: северная, южная и юго-восточная.

 Северная ветвь:
 гупта
 тибетское
 нагари, его позднейшая форма — деванагари (наиболее употребительная в Северной Индии для хинди, маратхи и других языков)
 шарада
 невари (вытесняемое деванагари)
 бенгальское
 ория
 гуджаратское
 гурмукхи и др.

 Южная ветвь:
 грантха, представленное четырьмя алфавитами современных литературных языков Южной Индии (каннада, телугу, малаяльским и тамильским).

 Юго-восточная ветвь (письменности, развившиеся за пределами Индии, главным образом на основе древнего палийского письма):
 сингальское
 бирманское
 кхмерское
 лаосское
 тайское
 старые письменности Индокитая и Индонезии  ( и яванское письмо).

История 
Существуют многочисленные гипотезы о происхождении письма брахми. Среди индийских учёных обычно принято считать, что письмо брахми — индийского происхождения. Некоторые учёные при этом ссылаются на памятники протоиндийской письменности (III—II тыс. до н. э.), обнаруженные при раскопках городов Хараппы и Мохенджо-Даро (по одной из гипотез, письменность долины Инда является, как и брахми, алфавитно-слоговым письмом). Среди историков письма за пределами Индии преобладает точка зрения, что брахми произошло от арамейского алфавита, что подтверждается внешним сходством большого количества знаков (брахми).

Время возникновения брахми точно неизвестно; наиболее вероятная дата — VIII или VII в. до н. э.

На севере Индии, в городе Хери Гуджар, штат Харьян, была найдена медная фигурка с параллельными надписями более ранним иероглифическим Индским (Хараппским) письмом и более поздним слоговым письмом брахми. Находка имеет форму человека с кабаньей головой, на груди которого имеется рельефное изображение, напоминающее единорога. Предположительно изображает Вараха, аватара Вишну, имеющего вид кабана. Выше нанесены две надписи: на древнейшем слоговом письме брахми и в знаках цивилизации Инда (харрапские знаки). На основании брахми надпись читается как «Царь Ки-Ма-Джи [имя собственное] Ша-Да-Я [воплощение бога]». Ориентировочная датировка находки —  2000—1000 гг. до нашей эры.

Примеры 

 Надписи Ашоки

Примечания

Литература 
 Дирингер Д. Алфавит. М. 1963.
 Истрин В. А. История письма. М. 1965.
 Фридрих И. История письма. М. URSS, 2001. — 464 с.

Индийское письмо
История языков
Языки Индии
История Индии
Дешифровка забытых письменностей
Абугиды
Вышедшие из употребления письменные системы